Fujima ist der Familienname folgender Personen:

 Fujima Fujiko (1907–1998), japanische Kabuki-Tänzerin
 Fujima Kanjūrō VI. (1900–1990), japanischer Kabuki-Tänzer und Choreograf
 Kaori Fujima (* 1982), japanische Handballspielerin
 Miho Fujima (* 1978), japanische Schauspielerin